Fugazi steht für:

 Fugazi (Vietnam), Slangausdruck aus dem Vietnamkrieg
 Fugazi (Album), Studioalbum (1984) der britischen Band Marillion
 Fugazi (Band), US-amerikanische Rockband